Myelospermataceae är en familj av svampar. Myelospermataceae ingår i ordningen kolkärnsvampar, klassen Sordariomycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Kolkärnsvampar
Myelospermataceae